Delfina steht für:

 Delfina (Vorname), weiblicher Vorname
 Delfina (Łódź), Dorf in der Gmina Siemkowice, Powiat Pajęczański, Woiwodschaft Łódź, Polen
 Delfina Foundation, internationale Stiftung zur Kunstförderung

Siehe auch:
 Delfin
 Delfinat